Михаи́л Сафо́нов:
 Сафонов, Михаил Владимирович (1878—1939) — командующий войсками Ферганского фронта.
 
 Сафонов, Михаил Кузьмич (1842-?) — торговец, депутат Государственной думы III созыва от Рязанской губернии.
 Сафонов, Михаил Михайлович (род. 1947) — советский прыгун в воду, чемпион Европы.
 Сафонов, Михаил Семёнович (1938—2005) — советский и российский химик.
 Сафонов, Михаил Фролович (1925—1996) — полный кавалер ордена Славы.